Мажейкяйское районное самоуправление (, до 1995 — Маже́йкский район) — муниципальное образование в Тельшяйском уезде Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Мажейкскому району была присоединена часть территории упразднённого Седаского района.

Население

Населённые пункты 
 3 города — Мажейкяй, Сяда и Векшняй;
 5 местечек — Лайжува, Лецкава, Пикяляй, Тиркшляй и Жидикай;
 191 деревня.

Численность населения (2001):
 Мажейкяй — 42 675
 Векшняй — 2 270
 Тиркшляй — 1 626
 Сяда — 1 309
 Кальненай — 868
 Кракяй — 642
 Баленос — 615
 Жемале — 586
 Лайжува — 560
 Палносай — 555

Староства 
Мажейкяйский район подразделяется на 9 староств:
 Векшняйское (; адм. центр: Векшняй)
 Жидикайское (; адм. центр: Жидикай)
 Лайжувское (; адм. центр: Лайжува)
 Мажейкяйское (; адм. центр: Мажейкяй)
 Мажейкяйское апилинкское (; адм. центр: Мажейкяй)
 Рейвичяйское (; адм. центр: Мажейкяй)
 Сядское (; адм. центр: Сяда)
 Тиркшляйское (; адм. центр: Тиркшляй)
 Шяркшненайское (; адм. центр: Шяркшненай)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Мажейкский район